Fernerkogel ist der Name mehrerer Berge in Tirol:

 Lüsener Fernerkogel (auch Lisenser Fernerkogl) in den Stubaier Alpen, 
 Rechter Fernerkogel in den Ötztaler Alpen, 
 Linker Fernerkogel in den Ötztaler Alpen, 
 Gleirscher Fernerkogel in den Stubaier Alpen,